Poetenes Evangelium () — альбом, открывающий сольную дискографию Мортена Харкета, изданный в 1993 году приложением к сборнику стихов известных норвежских поэтов на тему Евангелия, среди которых присутствовали произведения в том числе и друга и единомышленника Мортена, поэта, известного не только на территории Норвегии, но и за её пределами, Ховарда Рема. Все песни альбома исполняются на норвежском языке. Композитор: O. Varkoy, аранжировщик: K. Bjerkestrand.

Список композиций 
 «Natten»
 «Hymne til Josef»
 «Salome»
 «Elisabeth Synger Ved Johannes Døperens Død»
 «Fra templet»
 «Hvor krybben stod»
 «Rytteren»
 «Sviket»
 «Påske»
 «Den fremmede»
 «Den fremmede taler til mennesket»
 «Engelen»

Ссылки 

Дебютные альбомы 1993 года